Van Eeden (premetrostation), premetrostation van Antwerpen
Chris van Eeden, Duits kanovaarder, olympisch deelnemer
Ed van Eeden (1957), Nederlands schrijver
Frederik van Eeden (schrijver) (1860–1932), Nederlands psychiater en schrijver.
Frederik Willem van Eeden (1829–1901), Nederlands plantkundige, vader van de schrijver
Marcel van Eeden, Nederlands kunstschilder
Rob van Eeden, ondernemer, schrijver (o.a. Vrekkenkrant)